Příjmení Pavić nosí více významných osobností:

 Ante Pavić (* 1989) – chorvatský profesionální tenista
 Mate Pavić (* 1993) – chorvatský profesionální tenista
 Milorad Pavić (1929–2009) – srbský spisovatel a překladatel především z ruštiny